Curral — onde se recolhe o gado em tauromaquia
 Curros (Boticas) — freguesia portuguesa
 Curros (Valpaços) — freguesia portuguesa

Desambiguação